|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Carlsbad (officieel Carlsbad Classic) van 2015 vond plaats van 23 tot en met 29 november 2015 in de Amerikaanse plaats Carlsbad. Het was de 34e editie van het toernooi, voor de eerste keer in de categorie "Challenger". Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Samantha Stosur was haar titel niet komen verdedigen.

Het via een wildcard uitgenodigde eerste reekshoofd, Yanina Wickmayer uit België, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Amerikaanse Nicole Gibbs in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Wickmayer wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Carlsbad op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De dubbelspelfinale werd gespeeld op vrijdag 27 november 2015. Het ongeplaatste duo Gabriela Cé en Verónica Cepede Royg, dat pas aan het toernooi mocht meedoen nadat een ander team zich had afgemeld, won de titel. In de eindstrijd versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Oksana Kalasjnikova en Tatjana Maria in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Carlsbad 2015
Carlsbad